Die Scottish Football League Division One wurde 1930/31 zum 38. Mal ausgetragen. Es war zudem die 41. Austragung der höchsten Fußball-Spielklasse innerhalb der Scottish Football League, in welcher der Schottische Meister ermittelt wurde. Sie begann am 9. August 1930 und endete am 29. April 1931. In der Saison 1930/31 traten 20 Vereine in insgesamt 38 Spieltagen gegeneinander an. Jedes Team spielte jeweils einmal zu Hause und auswärts gegen jedes andere Team. Es galt die 2-Punkte-Regel. Bei Punktgleichheit zählte der Torquotient.

Die Meisterschaft gewannen zum insgesamt 19. Mal in ihrer Vereinsgeschichte die Glasgow Rangers. Hibernian Edinburgh und der FC East Fife stiegen am Saisonende in die Division Two ab. Torschützenkönig wurde mit 44 Treffern Barney Battles von Heart of Midlothian.

Statistik

Abschlusstabelle

Siehe auch 
 Old Firm
 Edinburgh Derby
 Liste der Torschützenkönige der Scottish Football League

Weblinks 
 Scottish Division One 1930/31 bei statto.com
 Scottish Division One 1930/31 in der Datenbank der Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1930/31
1930 31